Търнава може да се отнася за:

 Търнава, село в област Враца, България;
 Търнава, село в област Ямбол, България;
 Търнава, историческо село в Софийска област, България;
 Търнава, село в дем Преспа, Гърция, наричано и Търново;
 Търнава, село в община Прешево, Сърбия;
 Търнава, град в Словакия;
 Търнава, окръг в Словакия;
 Търнава, река в Западна Тракия, Гърция.